Object Windows Library (OWL) — библиотека классов, разработанная фирмой Borland для создания оконных приложений на языках Си и Pascal. Данная библиотека использовалась во многих средствах программирования компании Borland, таких как Turbo Pascal for Windows, Borland Pascal, Borland C++, C++ Builder и других. Эта библиотека соперничала с Microsoft Foundation Classes.

Впоследствии Borland разработала новую более удобную и мощную библиотеку — Visual Component Library, — написанную на Object Pascal и включённую в Delphi и C++ Builder.

Клоны 
Существует несколько «клонов» OWL — совместимых с OWL библиотек, над которыми написаны построители программ:
 Sibyl (OS/2)
С их помощью создаются установщики программ («инсталляторы»), а также оболочки над текстовыми программами (например, для записи CD-дисков), позволяющие запускать их в графической среде.

OWLNext 
Интернет-сообщество открытого программного обеспечения разработало серию исправлений и улучшений оригинальной OWL под названием «OWLNext»,  для современных компиляторов C++: (BC++ Builder 5, BCC55, BC++ Builder 6, GCC, MSVC++ 6, MSVC 2003, MSVC 2005, BDS C++ 2006, CodeGear C++ 2007).

Сайт проекта OWLNext

Версии 
(не полный список)

Ссылки 
 Downloadable OWL source from CodeGear 
 Download OWLNext 6.20 full install from Codegear 

Библиотеки C++
Программное обеспечение Borland